Borrowed Time (filme)
Borrowed Time (música)